[[Файл:Eminem performing live at dj hero party.jpg|175px|thumb|right|Эминем выдал свой 7-й альбом, который возглавил хит-парад в июне 2010, Recovery.]]

Список альбомов № 1 2010-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства'', UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 2010-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые альбомы года.

2010 
См также 2010 год в музыке

2011 
См. также 2011 год в музыке

2012 
См. также 2012 год в музыке

2013 
См. также 2013 год в музыке

2014 
См. также 2014 год в музыке

2015 
См. также 2015 год в музыке

2016 
См. также 2016 год в музыке

2017 
См. также 2017 год в музыке

2018 
См. также 2018 год в музыке

2019 
См. также 2019 год в музыке

Число недель на первом месте для исполнителя 
Суммарное нахождение на первом месте более 6 недель для всех альбомов данного исполнителя в период 2010-х годов.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам